Гурчу — покинутый аул в Галанчожском районе Чечни.

География 
Аул Гурчу расположен на южном склоне Болойлам, к северо-востоку от районного центра Галанчож.

Ближайшие развалины аулов: на северо-востоке — бывший аул Бончу-Дига, на северо-западе — бывший аул Кечнюхи, на юго-западе — бывший аул Дженчу, на юго-востоке — бывший аул Сакилинжили.

История 
Аул Гурчу ликвидирован в 1944 году во время депортации чеченцев. После восстановления Чечено-Ингушской АССР в 1956 году чеченцам было запрещено селиться в данном районе.

С 2012 года аул Гурчу входит в состав ранее упраздненного Галанчожский район.

Примечания

Ссылки 
 topomapper.com — подробная карта Чечни и Ингушетии.
 

Исчезнувшие населённые пункты Галанчожского района
Населённые пункты, упразднённые в 1944 году в Чечне